Villaverde (Allande), parròquia del conceyu asturià d'Allande 
 Villaverde (Madrid), districte municipal a l'extrem sud del municipi de Madrid, anteriorment un municipi independent 
 Villaverde de Guadalimar, municipi al nord de la província d'Albacete 
 Villaverde de Guareña, municipi de la província de Salamanca a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Villaverde de Íscar, municipi de la província de Segòvia a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Villaverde del Río, municipi de la província de Sevilla, Andalusia, Espanya 
 Villaverde de Rioja, municipi de la Rioja, a la regió de la Rioja Alta 
 Villaverde de Medina, municipi de la província de Valladolid a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Villaverde-Mogina, municipi de la província de Burgos a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Villaverde del Monte, municipi de la província de Burgos a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Villaverde de Montejo, municipi de la província de Segòvia a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Villaverde la Chiquita, poble al municipi de Valdepolo (Província de Lleó)
 Villaverde y Pasaconsol, municipi de la província de Conca a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa 
 Valle de Villaverde antigament anomenat Villaverde de Trucíos; Villaverde Turtzioz , municipi de Cantàbria
 Elpidio Villaverde Rey (Vilagarcía de Arousa, 1887 - Buenos Aires, 1962), polític gallec 
 Ramón Alberto Villaverde Vázquez (Montevideo, 1930 - Barcelona, 1986), futbolista uruguaià